Босангоа (, ) — город в Центральноафриканской Республике. Административный центр префектуры Уам. Население — 55 353 чел. (по данным 2021 года).

В городе есть .

Климат

История 
В конце XIX века территория современной Центральноафриканской Республики была захвачена французскими войсками. В 1901—1905 годах в Босангоа и окрестных районах проходило восстание против французов. Восстание было подавлено.

С 1960 года Босангоа — в составе независимой ЦАР. В 1964 году город стал центром католической  (раньше входил в состав епархии ).

Главными сельскохозяйственными производствами города являются: хлопок и кофе.

Примечания 

Города Центральноафриканской Республики
Уам